Kazu Naoki (1918), futbolista japonès
 Naoki Hattori (1966, Tòquio), pilot de curses japonès
 Naoki Matsuda (Prefectura de Gunma, 1977 - 2011), futbolista japonès.
 Naoki Sakai (Prefectura de Chiba, 1975), futbolista japonès
 Naoki Soma (Prefectura de Shizuoka, 1971), futbolista japonès
 Naoko Takeuchi (Kofu, prefectura de Yamanashi, 1967), mangaka japonesa
 Naoki Urasawa (Fuchu, Tòquio, 1960), mangaka japonès
 Naoki Yamada (Prefectura de Saitama, 1990), futbolista japonès